Парадыж () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4476 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Александрув
 Гмина Бялачув
 Гмина Мнишкув
 Гмина Славно
 Гмина Жарнув

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства